Herakleia, Heraklia, Heraklea eller Heraclea kan syfta på: 
 Namnen går tillbaka på den grekiske mytologiska hjälten Herakles

Geografi 
 Herakleia – forna namnet på ön Irakleia
 Eraclea – en stad och comune i provinsen Venedig, regionen Veneto, Italien

Historisk geografi
 Heraklea Cybistra – en ort i distriktet Ereğli, provinsen Konya, Turkiet.
 Heraklea vid Latmus – en forntida ort, nära byn Kapıkırı i distriktet Milas, provinsen Muğla, Turkiet. Huvudstad i tyrannen Pleistarchos rike.
 Heraklea Lucania – en forntida stad i Magna Graecia i Lukanien, vid Tarantobukten i nuvarande Basilicata, Italien
 Slaget vid Herakleia – ett slag vid staden 280 f.Kr.
 Heraclea-Lyncestis – en forntida stad med ursprung från mitten av 400-talet f.Kr. vid nuvarande staden Bitola, Makedonien
 Heraklea Minoa – forntida ort på Siciliens sydkust, Italien
 Heraklea Perinthus – en forntida ort i distriktet Marmara Ereğli, provinsen Tekirdağ, Turkiet
 Heraklea Pontica – en forntida ort i distriktet Karadeniz Ereğli i provinsen Zonguldak, Turkiet
 Heraklea Sintica – en forntida ort i dåtida Thrakien, nuvarande regionen Blagoevgrad, Bulgarien
 Heraklea Trachinia – en forntida ort nära Thermopyle, Grekland

Personer 
 Heraklea (titulärbiskop) – en titel i romersk-katolska kyrkan
 Marcianus Heracleensis, även kallad Marcian från Heraclea, var en grekisk geograf.
 Memnon från Heraclea (grekiska: Mέμνων) var en grekisk filosof, förmodligen från Heraclea Pontica.
 Klearchos av Heraklea (grekiska: Kλέαρχoς) var en medborgare i Heralea Pontica som levde 401 f.Kr. – 353 f.Kr.
 Dionysius från Heraclea (grekiska: Διoνυσιoς) var en tyrann som regerade i Heraklea Pontica 337 f.Kr./336 f.Kr. - 306 f.Kr. 
 Bryson från Heraclea var en grekisk matematiker och sofist i Heraklea Pontica som levde cirka 450 f.Kr - 390 f.Kr.
 Sabinus från Heraclea var biskop cirka 425 e. Kr.
 Nicetas från Heraclea var en kyrkans man (clergyman) i Heraklea Pontica på 1000-talet.
 Chion av Heraklea (grekiska: Χιων) från Heraklea Pontica var en av Platons lärjungar.
 Oxyathres från Heraclea (grekiska: Oξυαθρης) var son till tyrannen Dionysius från Herakleia. Död 284 f.Kr.
 Timotheus från Heraclea (grekiska: Tιμoθεoς) var son till Klearchos av Heraklea och tyrann i Heraklea Pontica. Död 338 f.Kr.
 Asclepiodotus från Heraclea var officer under Perseus av Makedonien under tredje makedonska kriget 171 f.Kr. - 168 f.Kr.
 Zeuxippus från Heraclea var en lärare i måleri i Athen på femhundratalet f. Kr. som nämns av Platon
 Zeuxis (400 f.Kr.), en grekisk målare på fyrahundratalet f.Kr., grekiska: Ζεῦξις

Se även 
Herakleion
Herakleios
Herakleides
Herakleitos
Heraklion
Heracleum
Hercules (romersk mytologi)
Herkules (olika betydelser)
Herculaneum
 Irakleia